Ivan Martić, né le  à Uzwil en Suisse, est un footballeur suisso-croate, qui évolue au poste de latéral droit au sein du FC Sion.

Biographie

En club

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur du Spezia Calcio
Joueur du HNK Rijeka
Joueur du CS Universitatea Craiova
Joueur du FC Sion
Naissance en octobre 1990
Naissance à Uzwil